Die Claro Open Medellín 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 5. bis 10. Oktober 2015 in Medellín stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 602 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 609 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 598 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Medellín